Браян Гейвард (,  25 червня 1960, Джорджтаун, Онтаріо) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1976 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 12 років, захищав кольори команд «Вінніпег Джетс», «Монреаль Канадієнс», «Міннесота Норт-Старс» та «Сан-Хосе Шаркс».

Загалом провів 394 матчі в НХЛ, включаючи 37 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Робота на ТБ 
Після завершення кар'єрихокеїста працював аналітиком хокейних матчів на каналах ABC, NBC, ESPN, ESPN2 та каналі НХЛ. Коментував матчі фіналу Кубка Стенлі 1998 та хокейні матчі Олімпійських ігор 2006 у Турині (Італія).

Нагороди та досягнення 
 Трофей Вільяма М. Дженнінгса разом з Патріком Руа — 1987, 1988, 1989.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Вінніпег Джетс» (1972—1996)
Хокеїсти «Монреаль Канадієнс»
Хокеїсти «Міннесота Норз-Старс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти АХЛ‎
Американські спортивні коментатори